«Whip It» puede referirse a:

Obras 
 "Whip It" (1983), álbum de Treacherous Three.
 "Whip It" (1980), canción de Devo.
 "Whip It" (2012), canción de Nicki Minaj.
 "Whip It" (2009), película.